Шкельзен Таиб Гаши (; , Цюрих, Швейцария) — швейцарский и албанский футболист, полузащитник клуба «Арау». Выступал за сборную Албании.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру Шкельзен Гаши начал в футбольной школе клуба «Цюрих». В 1999 году юный футболист отправился в школу «Грассхоппера», но уже через год вернулся в родной клуб. Тем не менее Гаши не смог закрепиться во взрослой команде «Цюриха», проведя за 5 лет всего 1 матч в составе «горожан». В 2010 году, проведя последние два сезона в аренде, Гаши покинул Цюрих и присоединился к клубу «Ксамакс». Спустя год Шкельзен перешёл в «Арау», где его и заметили представители «Грассхоппера» и с 2012 года Гаши стал играть в составе «кузнечиков». В 2013 году молодой футболист стал обладателем первого трофея, завоевав с «Грассхоппером» Кубок Швейцарии. В сезоне 2013/2014 Шкельзен с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Летом 2014 года Шкельзена за € 1,5 млн купил «Базель». Покупка албанского футболиста полностью себя оправдала. Гаши вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 22 мяча, а «Базель» в 6-й раз подряд стал чемпионом Швейцарии. 1 февраля 2016 года Гаши перешёл в клуб MLS «Колорадо Рэпидз», подписав контракт по правилу назначенного игрока. В американской лиге дебютировал 6 марта 2016 года в матче стартового тура сезона против «Сан-Хосе Эртквейкс». 13 апреля 2016 года в матче против «Спортинга Канзас-Сити» забил свой первый гол в MLS. 1 марта 2019 года «Колорадо Рэпидз» поместил Гаши в список отказов. 2 января 2020 года Гаши вернулся в «Арау», подписав контракт до лета 2023 года.

Статистика выступлений 
По состоянию на 20 января 2022

Сборная 
С 2004 года Гаши начал привлекаться в сборные Швейцарии различных возрастов. Шкельзен выступал за юношеские сборные до 17 и до 19 лет. В 2013 году Гаши, которого ни разу не привлекали к игре за сборную Швейцарии, принял решение начать выступления за национальную сборную Албании, в составе которой дебютировал в августе 2013 года, выйдя на замену, в товарищеском матче против сборной Армении. Примечательно, что в этом же матче состоялся дебют партнёра Гаши по «Грассхопперу» Амира Абраши.

В октябре 2015 года сборная Албании добилась исторического достижения, отобравшись на чемпионат Европы 2016 года во Франции. По итогам отборочного турнира албанцы заняли в своей группе 2-е место и завоевали прямую путёвку на Евро. Гаши в отборочном турнире принял участие в 4-х матчах.

Итог: 10 матчей / 1 гол; 3 победы, 3 ничьи, 4 поражения.

Достижения 
Командные

 «Цюрих»
 Чемпион Швейцарии: 2006/07.

 «Грассхоппер»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2012/13.

 «Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2014/15.

Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии: 2013/14 (19 голов), 2014/15 (22 гола)
 Футболист года в Швейцарии по версии «Axpo»: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Футболисты Албании
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»